Stazione di Piazzola, sulla linea Reggio Emilia-Ciano d'Enza
 Stazione di Piazzola sul Brenta, sulla linea Padova-Piazzola-Carmignano
 Stazione di Piazzola-Campo San Martino, sulla linea Treviso-Ostiglia